Królestwo Zjednoczonych Niderlandów
 Niderlandy (region historyczny)
 Holandia